Yalova kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Episkopí (ort i Cypern, Eparchía Lemesoú, lat 34,67, long 32,90),

Turkiet 

 Yalova (provinshuvudstad), 
 Yalova (provins), provins, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar